Maple Valley (Anglais: vallée d'érable) est le nom de trois endroits en Amérique du Nord :

 Maple Valley (Ontario)
 Maple Valley (Washington)
 Maple Valley (Wisconsin)